Johann Gundelach ist der Name folgender Personen:
 Johann Jürgen Gundelach († 1736), deutscher Glasmacher